Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Феррієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн